Klostergarten steht für
Klostergarten, Nutzgarten eines Klosters
Klostergarten (Braunschweig), Gartenanlage an der ehemaligen Klosterkirche St. Maria in Braunschweig-Riddagshausen
Klostergarten Kartause Freiburg, Gartenanlage des ehemaligen Kartäuserklosters in Freiburg im Breisgau
Am Klostergarten, Straße in Mainz
Leiwener Klostergarten, Moselweinlage 
Klostergärten (Berlin), Gebäude an der Parochialkirche in Berlin-Mitte

Siehe auch:

Klosterpark